Actus – istituto del diritto longobardo
 Actus – unità di misura romana delle superfici agrarie
 Actus – una delle quattro servitù rustiche considerate res mancipi